Morskoye , ,  es una ciudad de Rusia situada en la costa sureste de la península de Crimea, a las orillas del mar Negro. Forma parte del Municipio de Sudak, dentro de la República de Crimea.

Notas

Referencias 

Localidades de Crimea